American Association of Bovine Practitioners
Austrian Association for Body-Psychotherapy